Horvátország
Kručica, falu Dubrovačko primorje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Kručica, Lastovohoz tartozó sziget az Adriai-tengerben